Het ATP-toernooi van Sopot 2003 werd van 28 juli tot en met 3 augustus gespeeld in de Poolse stad Sopot. De wedstrijden vonden plaats op de gravelbanen van de Sopocki Klub Tenisowy.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Sopot
ATP-toernooi van Sopot